Luci Munaci Planc (cònsol 42 aC), cònsol el 42 aC 
 Luci Munaci Planc (cònsol any 13), cònsol l'any 13